Nestl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Chrétien Géofroy Nestler
 Chrétien Géofroy Christian Gottfried Nestler

Robotskapade auktorsförkortningar